Beaurieux ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Beaurieux (Aisne) im Département Aisne
 Beaurieux (Nord) im Département Nord